Tesseract peut désigner :

Mathématiques 
 Tesseract, ou tesséract, également appelé 8-cellules ou octachore, cas particulier à quatre dimensions de l'hypercube.
 Tesseract magique, cas particulier (également à quatre dimensions) de l'hypercube magique (variantes à plus de trois dimensions du carré magique).

Littérature 
 Le Tessaract est le titre d'une nouvelle de Jean Ray parue en 1961 dans Les Cahiers de la Biloque, revue belge d'humanisme médical, et reprise par Marabout en 1964 dans son recueil Le Carrousel des maléfices rassemblant dix-neuf nouvelles de Jean Ray.
 Les Tesseract Books étaient un éditeur important de livres de science fiction canadien.

Informatique 
 Tesseract, logiciel de reconnaissance optique de caractères
 Tesseract, un moteur de jeu, fork du Cube 2 Engine
 Tesseract, un FPS utilisant le moteur du même nom

Musique 
 Tesseract, groupe de metal progressif britannique

Cinéma 
 Le Cube cosmique, appelé Tesseract dans l'univers cinématographique Marvel, un objet permettant le voyage transdimensionnel, considéré comme le joyau de la salle des trésors du dieu Odin. Dans le film  (Joe Johnston, 2011), les nazis le récupèrent en Norvège, et il tombe au fond de l'océan à la fin du film. Ce même Tesseract est retrouvé à la fin du film Thor (Kenneth Branagh, 2011) et sera l'élément principal du  film Avengers (Joss Whedon, 2012). Le Tesseract est désigné comme "Pierre d'infinité" dans la scène post-générique de Thor : Le Monde des ténèbres (2013). Depuis la sortie du film Les Gardiens de La Galaxie, on sait que le Tesseract est la « Pierre d'Infinité : Espace ».
 Le film Cube 2: Hypercube se concentre sur huit étrangers piégés dans un réseau de cubes connectés, ceux-ci ayant des propriétés spatio-temporelles différentes et formant un hypercube.
 En 2014 dans le film Interstellar de Christopher Nolan, le tesseract est utilisé par le héros du film pour communiquer avec sa fille à travers le temps.

Architecture 
 Le pavillon Imax 3D Dynamique du Futuroscope est une projection géante en trois dimensions d'un tesseract de 35 mètres de côté.

Homonymie